

Киземшек — селище, Сузацький район, Туркестанська область
 Киземшек — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область